Barreiros – nadmorska miejscowość w Hiszpanii, w regionie Galicja w prowincji Lugo
 Barreiros – hiszpański producent silników, ciężarówek, autobusów, ciągników rolniczych i samochodów
 Barreiros – miasto w Brazylii, w stanie Pernambuco, położone na płaskowyżu Planalto da Borborema

Miejscowości w Portugalii:
 Barreiros – miejscowość w gminie Amares
 Barreiros – miejscowość w gminie Valpaços
 Barreiros – miejscowość w gminie Viseu